Tårup Sogn er navnet på flere sogne:
 Tårup Sogn (Nyborg Kommune) – et sogn i Nyborg Kommune
 Tårup Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune